Га́лкино — село в Хабаровском районе Хабаровского края. Административный центр Галкинского сельского поселения.

Село Галкино стоит на автодороге краевого значения Матвеевка — Константиновка, имеется выезд на автотрассу «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» между сёлами Сергеевка и Князе-Волконское.

В окрестностях села находятся садоводческие общества хабаровчан.

Население

Инфраструктура 
До 2010 года в п. Галкино дислоцировалась 16-я отдельная бригада РХБ защиты Восточного военного округа. В настоящее время в селе проживают гражданские, дислоцированных в сёлах Сергеевка и Князе-Волконское.

Примечания

Ссылки 
 Реестр административно-территориальных единиц Хабаровского края
 Галкино в Викимапии

Населённые пункты Хабаровского района